Arce blanco puede referirse a dos tipos de arce:
el arce blanco: Acer pseudoplatanus; que es al que normalmente se aludirá en Europa; o
el arce blanco americano: Acer saccharinum.